een polder in de gemeente Hulst, zie: Kievitpolder
een polder in de provincie Groningen, zie: Kievitspolder (Groningen)
een polder en natuurgebied bij Cadzand, zie: Kievittepolder